Prvi preliminarni rezultati popisa stanovništva 2013. u Bosni i Hercegovini su objavljeni 5. novembra 2013. godine od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema toj publikaciji su 3.791.662 osobe popisane, 2.371.603 osobe u FBiH, 1.326.991 u RS-u i u Distriktu Brčko 93.028 osoba. Preliminarni rezultati popisa podložni su promjenama tokom statističke obrade podataka, a konačni rezultati popisa biće publikovani sukcesivno, nakon završetka obrade podataka, i to u vremenskom periodu od 1. jula 2014. do 1. jula 2016. godine.

S obzirom na to da se moglo desiti da je ista osoba u preliminarnim rezultatima prikazana dva puta, jednom u mjestu u kojem živi njeno domaćinstvo, a drugi put u mjestu u kome se školuje ili radi, ovaj duplicitet će biti eliminisan u konačnim rezultatima popisa nakon obrade podataka.

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Po kantonima

Po opštinama

Sarajevo

Republika Srpska

Po opštinama

Istočno Sarajevo

Distrikt Brčko

Reference

Spoljašnje veze 
 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
 Federalni zavod za statistiku
 Republički zavod za statistiku
 Popis 2013 - Zvanična veb stranica

Демографија Босне и Херцеговине
2013.